Universitatea Craiova pode referir-se a:

 FC Universitatea Craiova - clube de futebol romeno da cidade de Craiova
 Universitatea Craiova - Universidade de Craiova

Desambiguação